Винценц Георг Кифер (; род. , Вайльбург, Гессен, Германия) — немецкий актёр.

Биография 
Винценц вырос в Браунфельсе и окончил среднюю школу «Филиппин Вайльбург» в 1999 году. Отец Кифера — бывший католический пастор, а его мать — певица Евангелия. У Винценца есть старшая сестра — Доркас Кифер, тоже актриса.

Карьера  
Кифер начал свою телевизионную карьеру в 1997 году, не имея актёрского образования, снявшись в немецком телесериале «Между нами». В 2002 году окончил семинар Института театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. За роль в телефильме «От имени господина» был удостоен премии им. Гюнтера Штрака в номинации «Лучший молодой актёр». В 2008 году Винценцу досталась роль в драматическом кинофильме режиссёра Ули Эделя - «Комплекс Баадера — Майнхоф», рассказывающего историю зарождения и становления Фракции Красной Армии. В этом же году исполнил роль Лича в экранизации романа Джека Лондона - «Морской волк» от телеканала ProSieben.

С 2014 по 2015 год исполнял роль комиссара полиции Алекса Бранда в сериале Спецотряд «Кобра 11».

В 2018 году исполнил роль Клауса Ягера в русском фильме Т-34.

Фильмография

Награды и номинации

Личная жизнь 
С конца 2008 года и до окончания 2010 встречался с немецкой актрисой Йозефиной Пройс. Встречался с 2011 года и в сентябре 2016 года женился на немецкой актрисе русского происхождения Маше Токаревой.

Примечания

Ссылки 

Актёры Германии